Brotherton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brotherton (Pennsylvania)
 Brotherton (Tennessee)

im Vereinigten Königreich:
 Brotherton (North Yorkshire)

Brotherton ist der Familienname folgender Personen:
 Margaret Brotherton, Duchess of Norfolk († 1399), englische Magnatin
 Paul Brotherton (* 1966), britischer Segler
 Peter Brotherton (* 1931), englischer Bahnradsportler
 Sam Brotherton (* 1996), neuseeländischer Fußballspieler
 Thomas of Brotherton, 1. Earl of Norfolk (1300–1338), englischer Adliger, Mitglied des Hauses Plantagenet

Siehe auch:
 Brothertown (Wisconsin)
und im Zusammenhang damit:
 Brothertown (Community), Wisconsin und die Brothertown Indians